11-й армейский корпус Великой армии () — образован 4 июля 1812 года главным образом из французов, располагавшихся гарнизонами в Пруссии, как резерв и обеспечение тыла Наполеона в Европе. В Россию не входил, но посылал Наполеону 2 дивизии в качестве резерва.

Состав корпуса 
На 1 июля 1812 года:
 маршевая дивизия (дивизионный генерал Жозеф Лагранж)
 30-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Этьен Эдле де Бьер)
 31-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Жан Матьё Сера)
32-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Франсуа Дюрютт)
 33-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Франсуа Детрес)
 34-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Клод Карра-Сен-Сир)

Командующие корпусом 
 маршал Пьер Ожеро (4 июля 1812 – 10 апреля 1813)
 маршал Этьен Макдональд (10 апреля 1813 – 6 апреля 1814)

Начальники штаба корпуса 
 полковник штаба Боргезе (1812)

Ссылки 
 Расписание Великой армии на начало русской кампании 1812 г. Интернет-проект «1812 год»

Наполеоновская армия
Отечественная война 1812 года
Армейские корпуса Франции